Ilha Darwin (Galápagos)
 Ilha Darwin (Antártida)

Darwin